Мєшко I (935–992) — перший історично достовірний польський князь.
 Мєшко II В'ялий (990–1034) — польський король.
 Мешко ІІІ Старий (1126 або 1227–1202) — князь великопольський з династії П'ястів.

 Мєшко Віталій Борисович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Мєшков
 Мешко